"Villa del Rosario" pode ser:
 La Villa del Rosario, na Venezuela
 Villa del Rosario (Córdova), na Argentina
 Villa del Rosario (Entre Ríos), na Argentina
 Villa del Rosario (Paraguai), no departamento de San Pedro
 Villa del Rosario (Norte de Santander), na Colômbia
 Rosário (Argentina), fundada como "Villa del Rosario".

Desambiguações de topônimos